El término Mojana puede referirse a:

 Mojana, una región fisiográfica ubicada al norte de Colombia;
 La Mojana, subregión perteneciente al departamento de Bolívar;
 La Mojana, subregión perteneciente al departamento de Sucre;
 Mojana, un mito de la zona Caribe colombiana.